Il Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento
odore: vinoso, caratteristico
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon